Aillon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aillon-le-Vieux, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Aillon-le-Jeune, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,